Численность населения Карелии по данным Росстата составляет  чел. (). Плотность населения —  чел./км² (). Городское население —  % ().

Общие данные 

 Всего: 643 548 (2010), 716 281 (2002)
 Городское: 502 217 (78,0 %; 2010), 537 395 (75,0 %; 2002)
 Сельское: 141 331 (22,0 %; 2010), 178 886 (25,0 %; 2002)
 Мужчины: 293 244 (45,6 %; 2010), 331 505 (46,3 %; 2002)
 Женщины: 350 304 (54,4 %; 2010), 384 776 (53,7 %; 2002)
 Женщин на 1000 мужчин: 1195 (2010), 1161 (2002)
 Средний возраст: 39,6 лет (2010), 37,1 лет (2002)
 Городское: 35,9 лет (2002)
 Сельское: 40,6 лет (2002)
 Мужское: 36,5 (2010); 33,9 лет (2002)
 Женское: 42,2 лет (2010), 39,9 лет (2002)
 Количество семей: 270841 семей из 633444 жителей (2010); 279915 из 701314 человек (2002)
 В городе: 209449 семей из 495060 жителей (2010); 208041 семей из 525964 человек (2002)
 В сельской местности: 61392 семей из 138384 жителей (2010), 71874 семей из 175350 человек (2002)
 Статистика здравоохранения (2005)
 Рождений: 6952 (коэффициент рождаемости 9,9 ‰)
 Смертей: 12 649 (коэффициент смертности 18,1 ‰)

Соотношение мужчин и женщин (данные Росстат)

Демографическая ситуация 

За последние 15 лет население Республики Карелия уменьшилось приблизительно на 80 000 человек. В 2002 году уровень смертности в Карелии превышал уровень рождаемости в 1,8 раза, а в 2003 году — в 1,9 раза.

В 2010 году демографическая ситуация в Карелии оставалось сложной. Сохранялась естественная убыль населения. Чаще всего жители Карелии умирают от болезней системы кровообращения, злокачественных новообразований и алкогольных отравлений. В республике продолжается процесс «старения» населения.

По предварительным итогам переписи населения России, которая прошла в октябре 2010 года численность постоянного населения Республики Карелия по сравнению с переписью населения 2002 года уменьшилась на 71 тысячу человек и составляет 645,2 тысяч человек.

Уменьшение численности населения отмечено во всех районах республики, но в некоторых оно особенно ощутимо. Так, население Суоярвского района сократилось на 5,2 тыс. человек, Пудожского — на 5,8 тыс., Медвежьегорского — на 6,5 тыс., а Сегежского — почти на 9 тысяч.

Более подробные данные о населении Республики Карелия станут известны после официальной публикации результатов переписи населения России.

Национальный состав

Этнические карты

Религия 
Согласно масштабному опросу исследовательской службы «Среда», проведённому в 2012 году, пункт «верю в бога (в высшую силу), но конкретную религию не исповедую» в республике Карелия выбрали 44 % опрошенных, «Исповедую православие и принадлежу к РПЦ» — 27 %, «не верю в бога» — 18 %, «Исповедую христианство, но не причисляю себя ни к одной из христианских конфессий» — 2 %, «Исповедую протестантизм (лютеранство, баптизм, евангелизм, англиканство)» — 1 %, «Исповедую традиционную религию предков, поклоняюсь богам и силам природы» — <1 %, «Исповедую ислам, но не являюсь ни суннитом, ни шиитом» — <1 %, «Исповедую православие, но не принадлежу к РПЦ и не являюсь старообрядцем» — <1 %, «Исповедую православие, являюсь старообрядцем» — <1 %.

Языки 

Единственный государственный язык в республике — русский. Карелами себя считает 7,5 % (45,5 тысяч человек) населения. В соответствии с республиканским законодательством дети могут изучать карельский, вепсский и финский как родной или иностранный языки. Большинство учеников в 2016 году выбрало финский язык. Дискуссии относительно придания карельскому статуса государственного языка республики ведутся, но не слишком активно.

Расселение и населённые пункты 
Наиболее населённой является южная часть республики, где проживает 73 % населения и плотность составляет 8,7 человека на квадратный километр. В центральной части число жителей на один квадратный километр составило 2 человека (13 % жителей). Менее заселённым является север республики с плотностью населения 1,5 человека (14 % жителей). Самый малонаселённый район республики — Калевальский, в нём зарегистрировано  чел. (). В целом по республике плотность населения составила {{formatnum:{{ #expr: ( / ) round 2 }}}} чел./км² ().

 Населённые пункты с численностью населения более 5000 чел.

Общая карта 
Легенда карты (при наведении на метку отображается реальная численность населения):

Примечания

Литература 
 Список населённых мест Карельской АССР = Karjalan A.S.N.T:n asuttujen paikkojen luettelo: по материалам Переписи 1926 г. / Статистическое управление АКССР. — Петрозаводск: [Б. и.], 1928. — 159 с.
 Клементьев Е. И., Кожанов А. А. Сельская среда и население Карелии. 1945—1960. Историко-социологические очерки. — Л., 1988
 Клементьев Е. И., Кожанов А. А. Сельская среда и население Карелии. 1960—1980-е годы. Историко-социологические очерки. — Петрозаводск, 2001
 Клементьев Е. И. Республика Карелия. Модель этнологического мониторинга. — М., 1998.

Республика Карелия